Bob O'Shaughnessy – cestista statunitense
 Daniel O'Shaughnessy – calciatore finlandese
 Eileen O'Shaughnessy – prima moglie dello scrittore George Orwell
 Gary O'Shaughnessy – cantante irlandese
 James O'Shaughnessy – giocatore di football americano statunitense
 Ryan O'Shaughnessy – cantante e attore irlandese

Pagine correlate
 Shaughnessy